Antoni Piasecki (ur. 1899) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie), oficer 9 dak, oficer sztabu 9 SBK
 Antoni Piasecki – kawaler Krzyża Niepodległości
 Antoni Piasecki (1913–1941/1942?) – piłkarz ŁKS Łódź

Przypisy